Александр Локшин:
 Локшин, Александр Александрович (род. 1951) — математик, доктор наук, профессор МПГУ.
 Локшин, Александр Лазаревич (1920—1987) — советский композитор.